Bradshaw House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bradshaw House (Birmingham, Alabama), NRHP-ID 80000690
 Bradshaw House (Hopkinsville, Kentucky), NRHP-ID 79003623